Le tournoi de double dames des Championnats du monde de badminton 2022 a lieu du 22 au  au Tokyo Metropolitan Gymnasium de Tokyo au Japon.

Têtes de séries
Voici la liste des paires têtes de série et leurs résultats dans la compétition. Le classement mondial au 9 août 2022 sert de base pour le tirage des têtes de série.

Tableau

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Dernier carré

Notes et références

Lien externe
 Résultats du double dames sur tournamentsoftware.com

Championnats du monde de badminton 2022